Fours, commune française de la Gironde
 Fours, commune française de la Nièvre
 Fours, ancienne commune française des Alpes-de-Haute-Provence, aujourd'hui intégrée à Uvernet-Fours

Voir aussi 

 Fours-en-Vexin, commune française de l'Eure
 Six-Fours-les-Plages, commune française du Var
 Les Fours, une ethnie du Darfour, au Soudan